Педро Рейес: 
 Рейес, Педро (род. 1959) — кубинский боксёр.
 Рейес, Педро (род. 1972) — чилийский футболист, защитник.
 Рейес, Педро (род. 1972) — мексиканский художник.